George Monro ist der Name folgender Personen:

* George Monro (Komponist) (1680–1731), englischer Komponist und Organist 
 George Monro (Offizier) (1700–1757), britischer Offizier
 George Monro (Politiker, I), US-amerikanischer Politiker 
 George Monro (Politiker, 1801) (1801–1878), kanadischer Kaufmann und Politiker, Bürgermeister von Toronto
 George Monro (Gärtner) (um 1847–1920), US-amerikanischer Gärtner
 George Monro, Künstlername von George Mavros, griechischer Sänger 

Siehe auch:
 George Munro